Ла Кангрехера има више значења:

 Ла Кангрехера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кангрехера, Гавилан Сур (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кангрехера, Унидад Абитасионал (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику